A Supercopa Europeia de 1978 foi disputada entre Anderlecht e Liverpool. O resultado da partida foi de 4-3.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1978